Abdij van Fontenay, in de gemeente Montbard in Frankrijk (Côte-d'Or)
 Slag bij Fontenoy (841), in Frankrijk
 Slag bij Fontenay (1944), tijdens de Tweede Wereldoorlog

 Fontenay (Indre)
 Fontenay (Manche)
 Fontenay (Saône-et-Loire)
 Fontenay (Seine-Maritime)
 Fontenay (Vosges)
ook:

Zie ook 
Gemeenten met de naam Fontenoy